Hierba del ángel puede referirse a:
El nombre común de la planta Calliandra houstoniana.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
El nombre común de la planta '''''Waltheria americana